

Cinema 
 I padroni della notte (We Own the Night) – film del 2007 diretto da James Gray

Musica 
 We Own the Night – brano musicale dei Selena Gomez & the Scene, incluso nell'album When the Sun Goes Down del 2011
 We Own the Night – album di Jim Jones del 2013
 We Own the Night – singolo dei The Wanted del 2013
 We Own the Night – singolo dei Rev Theory del 2016
 We Own the Night – singolo degli Hollywood Undead del 2017
 We Own the Night – singolo dei Sophie and the Giants del 2022